Sérignac (Lot)
 Sérignac (Tarn-et-Garonne)
 Sérignac-Péboudou
 Sérignac-sur-Garonne